Sadlowski ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Sadlowski (1929–2007), deutscher Fußballspieler
 Władysław Sadłowski (1869–1940), galizischer Architekt und Sänger